NGC 206 — область звёздообразования; крупнейшая в местной группе галактик. Расположена в галактике Андромеды (М31, NGC 224).

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания

 

0206
Андромеда (созвездие)
Части галактик
Галактика Андромеды